Papyrusly es una comunidad global de escritores y lectores fundada en agosto de 2014 por Yongwoo Kim de Corea del Sur e Iván Buchanan de México. Sus usuarios pueden crear y compartir ebooks dentro de la plataforma y llevarlos a personas alrededor del mundo. Los usuarios pueden también leer, comentar, dar like y seguir a otros usuarios. Es posible utilizar la plataforma a través de su sitio web o desde sus aplicaciones móviles para iOS y Android. La plataforma opera en los idiomas: castellano, inglés y coreano.

Historia 
El proyecto comenzó mientras Yongwoo Kim e Iván Buchanan estudiaban una Maestría en Administración en la escuela de negocios de Haas en la Universidad de Berkeley en California. El sitio rápidamente fue recibido por usuarios alrededor de Latinoamérica y ya rebasa los 2,500 libros ofrecidos gratuitamente. Sus aplicaciones iOS y Android destacan en los primeros lugares de popularidad en las secciones de Libros de las tiendas de apps de Apple y Google en muchos de los países de Latinoamérica.

Funcionamiento 
Papyrusly opera como una plataforma de libros electrónicos con características heredadas de las redes sociales. Usuarios de todo el mundo pueden crear sus cuentas gratis e inmediatamente tener acceso a un catálogo de miles de libros electrónicos gratuitos escritos por otros usuarios alrededor del mundo. Cada libro y cada usuario es caracterizado y distinguido por una bandera que indica su país de tal manera que permite resaltar la parte internacional y multicultural de los usuarios y de las historias que se pueden leer.

Apoyo a escritores 
Papyrusly apoya a escritores alrededor del mundo para llevar sus libros y escritos a otros mercados e idiomas. Los autores y libros seleccionados o que están interesados en realizar este proceso son traducidos y adaptados para ser ofrecidos a los usuarios de la plataforma en los países o idiomas correspondientes. La curación del contenido y de los libros la hacen los mismos usuarios. La plataforma ofrece actividades sociales tales como likes, comentarios, la habilidad de compartir libros en redes sociales o de seguir a los autores de los libros. Mediante estadísticas se da un rank de popularidad a los libros y sobre la base de eso se destacan unos de los otros. Los libros en la plataforma y sus autores también son destacados en las redes sociales de Papyrusly, a manera de dar un espacio en dichos medios también para promover nuevas obras y llegar a nuevas audiencias. La plataforma mantiene las estadísticas de cada libro y de cada autor. Cada autor tiene su propia página personal en donde despliega sus libros, estadísticas y comentarios recibidos, a manera de ir formando y creciendo un portafolio de obras y logros.

Concursos y modalidades 
Papyrusly inició a llevar a cabo concursos literarios a partir de abril de 2015 al anunciar el "1er concurso literario Papyrusly Latinoamérica" en donde la obra "Rockstar" de M.R. Márquez (actualmente Maike Márquez) fue reconocida como la obra ganadora. Dentro de sus concursos ofrece la posibilidad a los ganadores de obtener premios económicos, traducir sus obras y llevarlas a otros mercados y ser destacados dentro de su sitio web y aplicaciones. Adicionalmente la plataforma ayuda a aquellos escritores que quieren llevar sus historias y escritos a otros mercados e idiomas.

Categorías de libros ofrecidos 
-Aventura
-Ciencia Ficción
-Clásicos
-Contemporáneos
-Ensayos
-Fanfic
-Fantasía
-Horror
-Humor
-Inspiracionales
-Libros para Niños
-Series
-Suspenso
-Poesía
-Religiosos
-Romance

Referencias 

Libros electrónicos
Sitios web
Software móvil